Lesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Silke Lesemann (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Wilhelm Lesemann (1727–1787), deutscher lutherischer Theologe
 Franca Lesemann, deutsche Wissenschaftlerin